Burn Up W (バーンナップW) — аниме, снятое в 1996 году. Главные герои входят в состав отряда специального назначения под названием «Воины». В аниме присутствуют элементы фансервиса.

Сюжет 
Полиция Токио часто не в состоянии справиться с преступностью, и тогда на помощь приходит специальный полицейский отряд под названием «Воины». Противниками отряда являются члены террористической организации «Коготь сокола», похищающие политических деятелей по всему миру. Также террористы занимаются производством электронных наркотиков и промыванием мозгов и ставят своей задачей вовлечь мир в хаос.

Персонажи 
 — главная героиня аниме, офицер полиции и член отряда «Воинов». Прекрасно владеет навыками рукопашного боя. Много внимания уделяет своей внешности, любит покупать вещи, которые ей нравятся, не обращая внимания на средства. Из-за этой своей привычки вынуждена занимать деньги и искать подработку. Хочет выйти замуж за богатого человека, чтобы бросить службу в полиции и иметь возможность покупать себе всё, что пожелает.
Сэйю: Юка Имаи

 — член отряда «Воинов», снайпер. Помешана на оружии, любит пострелять. Часто во время выполнения заданий ей не удаётся пострелять так, как она того хочет, из-за чего она испытывает чувство неудовлетворённости. Считает, что чем оружие больше, тем оно лучше. По причине своего пристрастия к стрельбе часто говорит, что может уволиться из полиции и станет наёмником.
Сэйю: Мая Окамото

 — компьютерный эксперт в отряде «Воинов». Дочь богатого бизнесмена, которая работает в полиции, несмотря на то, что у неё много денег. Она даже отказалась от космического спутника, который ей хотел подарить отец на день рождения. Непосредственно в операциях отряда не участвует, вместе с Маки с помощью компьютера обеспечивает поддержку «Воинам».
Сэйю: Сакура Тангэ

 — технический эксперт в отряде «Воинов». Гений в области робототехники, именно она разработала робота-охотника "El Heggunte". Имеет пристрастие к механическим вещам и роботам. В последнем эпизоде она разрабатывает для Рио силовой кулак, а для Маи – противотанковое ружьё.
Сэйю: Юри Амано

 — лидер отряда. Серьёзная женщина, не лишённая, однако, чувства юмора.
Сэйю: Юмико Сибата

 — водитель в отряде. Извращенец, постоянно заглядывает под женские юбки и посещает порномагазины. Однако, несмотря на свои недостатки, не лишён обаяния. Влюблён в Рио.
Сэйю: Рётаро Окиаю

Список серий

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Anime International Company